Władysław Witkowski (lekarz)
 Władysław Witkowski (redemptorysta)